Уикипедия на персийски език () е раздел на персийски език в Уикипедия. Проектът започва работа през декември 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Персийски език
Персийски език